Toomer ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald J. Toomer (* 1934), britischer Mathematik- und Wissenschaftshistoriker
 Jean Toomer (Geburtsname: Nathan Pinchback Toomer; 1894–1967), US-amerikanischer Schriftsteller
 Ron Toomer (1930–2011), amerikanischer Ingenieur